Abschnitt (zugehöriges Tätigkeitswort „abschneiden“) steht für:
 eine inhaltlich trennende Unterteilung in Texten, siehe Gliederung
 ein abgegrenzter Teil der Münzfläche, siehe Abschnitt (Numismatik)
 Teilbereich einer Gesamtheit
 in der Mengenlehre eine Anfangsstrecke einer geordneten Klasse
 das Endstück eines Brotlaibes, siehe Kanten

Unterbegriffe:
 Eisenbahnabschnitt – ein Teil einer Eisenbahnstrecke
 Gebietsabschnitt, siehe Zone
 Kreisabschnitt – ein Teil einer Kreisfläche, siehe Kreissegment
 Sinnabschnitt – Teil eines gegliederten Textes, siehe Absatz (Text)
 Straßenabschnitt – eine Strecke zwischen zwei Netzknoten des Straßennetzes
 Zeitabschnitt, siehe Zeitintervall

Siehe auch:
 Abschnitt 40
 Abgeschnitten
 Sektion